Томас Маух (; род. 4 апреля 1937, Хайденхайм-на-Бренце) — немецкий кинооператор, сценарист, режиссёр, продюсер.

Биография 
Сын фабриканта, учился в Вальдорфской школе. С 1957 работал в киноиндустрии как фотограф. В 1959—1963 был ассистентом у Эдгара Райца. С 1963 преподавал в Ульмской школе дизайна. Работал с Александром Клюге. С 1967 постоянно сотрудничал с Вернером Херцогом.

Жена — кинорежиссёр Хельма Зандерс-Брамс, у супругов есть дочь. От режиссёра и писательницы Пии Франкенберг у Томаса Мауха есть сын. Позднее его спутницей стала продюсер Габриэле Рётемайер.

Избранная фильмография (операторские работы) 
 : Прощание с прошлым (Александр Клюге; второй оператор)
 : Плохие времена (Эдгар Райц)
 : Артисты под куполом цирка: беспомощны (Александр Клюге; второй оператор)
 : Знаки жизни (Вернер Херцог)
 : Летающие врачи Восточной Африки (Вернер Херцог, документальный)
 : И карлики начинали с малого (Вернер Херцог)
 : Агирре, гнев божий (Вернер Херцог; Немецкая кинопремия, Национальная премия кинокритиков США)
 : Превращение (Ян Немец, по Кафке)
 : Свадьба Ширин (Хельма Зандерс-Брамс)
 : How Much Wood Would a Woodchuck Chuck (Вернер Херцог)
 : Строшек (Вернер Херцог)
 : Генрих, биографический фильм о Клейсте (Хельма Зандерс-Брамс)
 : Неаполитанские братья и сестры (Вернер Шрётер; Немецкая кинопремия)
 : Палермо или Вольфсбург (Вернер Шрётер)
 : Desperado City (Вадим Гловна)
 : Ни милосердия, ни будущего (Хельма Зандерс-Брамс)
 : Фицкарральдо (Вернер Херцог)
 : Власть чувств (Александр Клюге)
 : Далекая страна (Люк Бонди, по Шницлеру)
 : Последний обход Валлера (Кристиан Вагнер; Немецкая кинопремия)
 : До свидания, Америка (Ян Шютте)
 : Трансатлантида (Кристиан Вагнер)
 : I.D. (Филипп Дэвис)
 : Дочери короля (Патрисия Мазюи)
 : Родина −3 (Эдгар Райц)
 : Warchild (Кристиан Вагнер)

Примечания

Ссылки 
 В Интернет-энциклопедии кинооператоров
 Фильмография